Schiedermayr ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Schiedermayr (1818–1895), österreichischer Arzt und Botaniker

Siehe auch:
 Schiedermair
 Schiedermeier